Bergheim  — comuna francesa
 Bergheim (Renânia do Norte-Vestfália) — cidade da Alemanha
 Bergheim (Baviera) — cidade da Alemanha

Desambiguações de topônimos